Джон Кей (1704—1779) — англійський сукняр, винахідник летючого човника.
 Джон Кей — англійський годинникар, винахідник прядильної рами.
 Джон Кей ( 1944) — німецько-канадський музикант.

Див. також 
 Джон Кі ( 1961) — новозеландський політик, лідер Національної партії Нової Зеландії.